«Влюблённые» () — американский кинофильм 1984 года. Второй подряд фильм режиссёра Улу Гросбарда с Робертом Де Ниро в главной роли после картины 1981 года «Тайны исповеди».

Сюжет 
Фрэнк и Молли знакомятся в канун Рождества в книжном магазине. Через некоторое время судьба снова сводит их вместе. У каждого из них есть своя семья, а у Фрэнка двое детей.

В ролях 
 Роберт Де Ниро — Фрэнк Рафтис
 Мерил Стрип — Молли Гилмор
 Харви Кейтель — Эд Ласки
 Джейн Качмарек — Энн Рэфтис
 Дайан Уист — Изабель
 Фрэнсис Конрой — официантка

Награды 
 1985 — «Давид ди Донателло»: лучшая зарубежная актриса (Мерил Стрип)
 1985 — Премия Святого Георгия: лучший зарубежный актёр (Роберт де Ниро)

Ссылки 

 
Рецензии
 
 
 
 

Фильмы США 1984 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Улу Гросбарда
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы по сценариям Майкла Кристофера